F136 peut désigner :
 General Electric/Rolls-Royce F136, un turboréacteur développé par les compagnies GE Aviation et Rolls-Royce ;
 Moteur F136 Ferrari-Maserati, un moteur automobile des constructeurs automobiles italiens Ferrari et Maserati.